Cottrell steht für:
 (2026) Cottrell, Asteroid des Hauptgürtels
 Cottrell-Gleichung, siehe Amperometrie #Chronoamperometrie

Cottrell ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Cottrell (1919–2012), britischer Metallurg und Physiker
 Allin Cottrell (* 1953), schottischstämmiger Ökonom
 Baker Cottrell (1943–2013), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Comer Cottrell († 2014), US-amerikanischer Unternehmer und Philanthrop
 Frank Cottrell Boyce (* 1959), britischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Frederick Gardner Cottrell (1877–1948), US-amerikanischer Chemiker und Erfinder
 George William Cottrell (1903–1995), US-amerikanischer Ornithologe
 James La Fayette Cottrell (1808–1885), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Leonard Slater Cottrell (1899–1985), US-amerikanischer Soziologe

 Marsha Cottrell (* 1964), US-amerikanische Künstlerin
 Neville Cottrell (1927–2014), australischer Rugby-Union-Spieler
 Phillip Cottrell (1968–2011), britischer Moderator und Journalist
 Robert Cottrell-Hill (1903–1965), britischer Offizier und Generalmajor des Heeres
 Stephen Cottrell (* 1958), englischer anglikanischer Geistlicher
 Wayne Cottrell (1943–2013), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 

im NRHP gelistete Objekte:
 Cottrell House, in South Kingstown, Rhode Island, ID-Nr. 96001319

Siehe auch:
 Cottrill